DEFA è l'acronimo di Diplôme d'État relatif aux fonctions d'animateur.
 DEFA è l'acronimo di Direction des Études et Fabrications d'Armement, struttura che ha preceduto GIAT Industries e Nexter.
 DEFA è una famiglia di cannoni per aerei, i cui più noti sono DEFA 550 e DEFA 791
 DEFA è l'acronimo di Deutsche Film AG (Aktiengesellschaft), studio cinematografico della Germania Est.